Pirot (stad), een stad in Servië
 Pirot (district), een district in Servië
 Arcabas (Jean-Marie Pirot), Frans schilder en beeldhouwer